Snapdragon kan avse:

Qualcomm Snapdragon – Qualcomms ARM-baserade plattform
Snapdragon (film) – thriller från 1993 med Pamela Anderson